

Geografia

Austria 
 Thomasberg – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Niemcy 
 Thomasberg – dzielnica Königswinter

Serbia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Srbobran